Le Monte-Carlo Squash Classic 1998 est l'édition 1998 du Monte-Carlo Squash Classic qui se déroule du 25 au  au Stade Louis-II à Monaco. Le tournoi fait partie de la catégorie Silver 17 et il est doté de  de prix.

Le tableau est composé de 16 participantes dont 4 issues du tableau de qualification.

Sue Wright remporte son deuxième titre de l'année, sans perdre un jeu, face à Sabine Schöne.

Têtes de série

Tableau

Références 

1998
Squash en 1998
Sport à Monaco en 1998
Sport en novembre 1998